Edwulf z Nortumbrii – rządził Nortumbrią przez dwa miesiące na przełomie lat 705 i 706
 Edwulf (biskup Hereford)
 Edwulf (biskup Lindsey)